Almaren è un'isola di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. Si trovava nella Terra di Mezzo.

Almaren (che significa luogo santo) fu un'isola nel Grande Lago (che si trovava al centro della Terra di Mezzo), prima dimora dei Valar in Arda. Almaren fu attaccata e distrutta da Melkor alla fine degli Anni delle Lampade. In seguito i Valar si spostarono nel lontano Ovest, sul continente di Aman, dove fondarono il regno di Valinor.

Questo secondo Il Silmarillion; secondo altri scritti più di Tolkien, l'isola di Almaren resistette all'attacco, e divenne poi l'isola di Tol Eressëa.

Isole della Terra di Mezzo